Tulugannguit bezeichnet:
 Tulugannguit (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tulugannguit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tulugannguit (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tulugannguit (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tulugannguit (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland